Соревнования в женском сноуборде в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 12 и 13 февраля в сноу-парке «Феникс». По сравнению с прошлыми Играми уменьшилось количество участниц соревнований, а также отменён полуфинальный раунд. В Пхёнчхане выступили 24 сноубордистки из 10 стран. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась американская сноубордистка Кейтлин Фаррингтон, которая спустя год после Игр в Сочи из-за травм завершила спортивную карьеру. Олимпийской чемпионкой Пхёнчхана стала американка Хлоя Ким, которая в свои 17 лет уже успела стать четырёхкратной победительницей X Games, а также обладательницей золота вторых юношеских Олимпийских игр.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 24 сноубордистки. Каждая из сноубордисток выполняла по 2 спуска. В зачёт шёл результат лучшего из них. На каждую попытку давалось 110 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордисток.

Финал 
В финале соревнований участвовали 12 сноубордисток. По сравнению с прошлыми Игрыми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр, каждая из спортсменок выполняла по 3 спуска. В зачёт шёл результат лучшего из них. На каждую попытку давалось 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)